Клаудио Лустенбергер (, род. 6 января 1987 года, Люцерн, Швейцария) — швейцарский футболист, защитник клуба «Люцерн», капитан команды. Ранее представлял молодёжную сборную Швейцарии.

Карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Кринс». В составе клуба начал заниматься с 1993 года. В 2003 году перешёл в первый состав клуба, который на тот момент выступал в Челлендж-лиге. Лустенбергер в общей сложности провёл в «Кринсе» три сезона, сыграл 63 матча в Челлендж-лиге и забил один мяч. Летом 2006 года Лустенбергер подписал контракт с клубом «Люцерн». Дебютировал в клубе 19 июля 2006 года в домашнем матче против «Цюриха». Свой первый гол за «Люцерн» Лустенбергер забил 9 апреля 2009 года в матче против «Вадуц». 29 июля 2010 года Лустенбергер дебютировал в Лиге Европы, где его команда встретилась в третьем отборочном раунде с голландским «Утрехтом». Обе встречи «Люцерн» проиграл с общим счётом 4:1 и покинул турнир. Лустенбергер в обоих матчах сыграл по 90 минут.

В ноябре 2014 года Лустенбергер продлил контракт с «Люцерном» до июня 2018 года. В данный момент является капитаном команды.

Сыграл 5 матчей за молодёжную сборную Швейцарии.

Достижения 
 «Люцерн»
 Вице-чемпион Швейцарии (1): 2011/12
 Финалист Кубка Швейцарии (2): 2007, 2012

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Швейцарской Суперлиги 

Футболисты Швейцарии
Игроки ФК «Кринс»
Игроки ФК «Люцерн»